Elbląg Zdrój Przystanek  – nieczynny przystanek kolejowy w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim. W 2006 roku na stacji zatrzymywał się pociąg relacji Elbląg-Braniewo.
W sezonie letnim w 2010 roku przez stację przejeżdżał pociąg kursujący po Linii Nadzalewowej.

Przypisy 

Stacje i przystanki kolejowe w Elblągu
Zlikwidowane stacje i przystanki kolejowe w województwie warmińsko-mazurskim